«Las amigas» puede referirse a:

Cine 
 Las amigas ("Le amiche") (1955), película italiana - dirigida por Michelangelo Antonioni.
 Las amigas ("Les biches") (1968), película franco-italiana - dirigida por Claude Chabrol.
 Las amigas (1969), película española - dirigida por Pedro Lazaga.
 Las amigas ("Girlfriends") (1978), película estadounidense - dirigida por Claudia Weill.

Pintura 
 [[Las amigas (Courbet)|Los amigos porque era un (sueño) (1866), pintura del francés Gustave Courbet.